Vladimirovo (Dobritsj), een dorp in de Bulgaarse gemeente Dobritsjka, oblast Dobritsj
 Vladimirovo (Montana), een dorp in het noordoosten van Bulgarije gelegen in de gemeente Boïtsjinovtsi
 Vladimirovo (oblast Kaliningrad), een dorp in de Russische oblast Kaliningrad